NGC 3517-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer
 NGC 3517-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer